Campionato Sammarinese (2022/2023) (znana jako Campionato Sammarinese BKN301 ze względów sponsorskich) – trzydziesta ósma edycja jedynej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino.
Rozgrywki rozpoczęły się 2 września 2022, a zakończą w maju 2023 finałem o mistrzostwo ligi.
Tytuł mistrzowski broni La Fiorita.

Zasady rozgrywek 
Format rozgrywek uległ zmianie w porównaniu z poprzednim sezonem. Utrzymano dwie fazy rozgrywek. 
W pierwszej fazie piętnaście drużyn grało ze sobą w klasycznym systemie każdy z każdym, aby wyłonić mistrza kraju i dziesięciu uczestników fazy barażowej. 
Mistrz otrzymał prawo gry w rundzie wstępnej Ligi Mistrzów UEFA.
Faza barażowa wyłoniła reprezentanta San Marino w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy UEFA.
Cztery drużyny z miejsc 8-11 zagrały w rundzie wstępnej, w której rywalizację rozstrzygał jeden mecz. 
Rywalizacja w ćwierćfinale i półfinale roztrzygała się w dwumeczu. 
W przypadku, gdyby w tych etapach nie wyłoniono zwycięzcy, o zakwalifikowaniu się do następnej rundy decydowała wyższa pozycja w poprzedniej fazie. 
W finale obowiązywała dogrywka i rzuty karne. 
Zdobywca Pucharu San Marino 2022/2023 
otrzymał prawo gry w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy UEFA.
W przypadku zdobycia pucharu przez mistrza lub zwycięzcę drugiej fazy, awans do pucharów otrzymał uczestnik finału fazy barażowej.

Drużyny

Faza pierwsza

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Stan na 2023-03-12. Źródło: .

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
  Sanmaryński Związek Piłki Nożnej

2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2022 w San Marino
2023 w San Marino